Серге́й Но́сов:
 Носов, Сергей Александрович (1955—2011) — российский хоккейный арбитр.
 Носов, Сергей Анатольевич (род. 1957) — российский прозаик и поэт, драматург.
 Носов, Сергей Дмитриевич (1902—1989) — советский педиатр-инфекционист, член-корреспондент АМН СССР (1963), лауреат Государственной премии СССР (1978).
 Носов, Сергей Константинович (род. 1961) — российский политический деятель, губернатор Магаданской области с 13 сентября 2018 года.